As Faculdades Integradas Ipitanga (FACIIP) são uma instituição de ensino superior privada brasileira sediada no município de Lauro de Freitas, na Região Metropolitana de Salvador. Mantida pela Unidade Baiana de Ensino, Pesquisa e Extensão (UNIBAHIA), a faculdade oferece cursos de graduação e pós-graduação presenciais. É associada ao Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior da Bahia (SEMESB/ABAMES), organização patronal do ensino superior particular na Bahia.

Ligações externas 

 

Faculdades da Bahia
Educação em Lauro de Freitas
Organizações de Lauro de Freitas